El Torneig de Munic 2021, oficialment conegut com a BMW Open 2021, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 105a edició del torneig es va celebrar entre el 24 d'abril i el 2 de maig del 2021 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista georgià Nikoloz Basilashvili va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021